Frederik H. Kreuger – scienziato e inventore olandese
 Ivar Kreuger – imprenditore e ingegnere svedese
 Kurt Kreuger – attore tedesco naturalizzato statunitense
 Nils Edvard Kreuger – pittore, disegnatore, illustratore e artista pubblicitario svedese